ФК Дачија Кишињев (-{FC Dacia Chişinău}-) је фудбалски клуб из Кишињева у Молдавији, члан Прве лиге Молдавије. Клуб је основан 1999. године и домаће утакмице игра на стадиону Зимбру.

Успеси клуба 
 Прва лига Молдавије:
 Првак (1): 2010/11.
 Други (4): 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2012/13.
 Трећи (1): 2004/05

 Куп Молдавије:
 Финалиста (3): 2004/05, 2008/09, 2009/10.

 Суперкуп Молдавије:
 Освајач (1): 2011.

Дачија у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба
 Профил на -{moldova.sports.md}-

Д